Пруе́нса (; ) — португальська власна назва. Походить від португальської назви Провансу та латиського слова «провінція». Старопортугальською та бразильською португальською — Прое́нса ().

Топоніми

Пруенса-а-Веля (Стара Пруенса) — парафія.
 Пруенса-а-Нова (Нова Пруенса) — муніципалітет.
 Пруенса-а-Нова (парафія)

Особи 
 Пруенса — португальське прізвище.
 Педру Пруенса